Па́вел Пото́цкий:
 Потоцкий, Павел Платонович (1857—1938) — русский военачальник, военный историк.
 Потоцкий, Павел Стефанович (?—1674) — граф, кастелян Каменецкий, польский писатель.